Philaretos ist der Name folgender Personen:
 Philaretos (der Mitleidige; 702–792), orthodoxer Heiliger
 Philaretos (Mediziner), griechisch-byzantinischer Arzt 
 Philaretos der Jüngere (um 1020–1070), Basilianer
 Philaretos Brachamios († 1092?), byzantinischer General

Philaret ist der Name folgender Personen:
 Philaret (Moskau) (geb. Fjodor Nikititsch Romanow; um 1553–1633), russischer Patriarch
 Philaret Drosdow (geb. Wassili Michailowitsch Drosdow; 1783greg.–1867), russischer Metropolit

Filaret ist der Name folgender Personen:
 Filaret Gumilewski (Dmitri Grigorjewitsch Gumilewski; 1805–1866), russisch-orthodoxer Erzbischof, Kirchenhistoriker und Theologe
 Filaret von Minsk und Sluzk (Kirill Warfolomejewitsch Wachromejew; 1935–2021), Metropolit von Minsk und Sluzk
 Filaret von Kiew (Mychajlo Antonowytsch Denyssenko; * 1929), Oberhaupt der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats

 Filaret von Widin († 1987), bulgarisch-orthodoxer Geistlicher, Metropolit von Widin

Filaret steht für:
 Filaret (Dolj), Dorf im Kreis Dolj, Rumänien
 Filaret-Bahnhof, Bahnhof in Bukarest